Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1982 odbyły się między 22 a 27 marca 1982 w szwajcarskej Genewie, w Patinoire des Vernets.

Tytuł mistrzów świata pierwszy raz zdobyły Dunki (Marianne Jørgensen) pokonując w finale (Elisabeth Högström) 8:7. Brązowy medal zdobyły Szkotki (Isobel Torrance) po porażce w półfinale ze Szwedkami 3:8. Po raz pierwszy Kanadyjki nie stanęły na podium mistrzostw świata, następna taka sytuacja powtórzyła się 17 lat później.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker
1.

2.

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1982
1982 w curlingu
Curling w Szwajcarii
Sport w Genewie
1982 w Szwajcarii